Arat, poeta didascàlic grec del , autor dels Fenòmens, de temàtica astronòmica.
 Arat de Sició, líder de la Lliga Aquea el .
 Arat, un dels fills d'Asclepi.
 Arat de Cnidos, escriptor grec que va escriure una història d'Egipte.